

Geografia 
 Österreich (pol. Austria) – państwo w Europie Środkowej

Inne znaczenia 
 Österreich – gazeta
 Österreich – statek
 Markgrafschaft Österreich – marchia państwa frankijskiego istniejąca w latach 976-1156
 Herzogtum Österreich – państwo wchodzące w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego w latach 1156-1359
 Erzherzogtum Österreich – państwo wchodzące w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego w latach 1359-1804
 Kaisertum Österreich – państwo austriackie w latach 1804-1918 (od 1867 wchodzące w skład Austro-Węgier)
 Deutsch-Österreich – państwo austriackie w latach 1918-1919
 Bundesstaat Österreich – państwo austriackie w latach 1934-1938
 Republik Österreich

Zobacz też 
 Austria
 Oesterreich